Gum Tree bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gum Tree (Arkansas)
 Gum Tree (Kentucky)
 Gum Tree (North Carolina)
 Gum Tree (Virginia)

Siehe auch:

 Gumtree.com